Kabanowka ist der Name folgender Orte in Russland:

 Kabanowka (Gluschkowo), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Gluschkowo
 Kabanowka (Kurtschatow), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Kurtschatow